Сентеня́ты (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена у северо-западной границы района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 33 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 13,5 км. Ближайшие населённые пункты — Нестанишки, Селище, Сорговцы.

Согласно переписи население Сентенят в 1999 году насчитывало 43 жителя.

Через деревню проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Селище — Сентеняты.

Через населённый пункт проходит регулярный автобусный маршрут Сморгонь — Нестанишки

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района